Greda je lahko:
 Greda Breška (Hrvaška)
 Greda Sunjska (Hrvaška)
 Greda, Maruševec (Hrvaška)
 Greda, Sisek (Hrvaška)
 Greda, Zagrebška županija (Hrvaška)